San Bonifacio puede referirse a:

Personas
 Bonifacio de Maguncia, obispo y mártir anglosajón del s. VIII;
 Bonifacio de Tarso, mártir griego del s. IV;

Lugares
 San Bonifacio (Italia), localidad y comune italiana de la provincia de Verona, región de Véneto
 San Bonifacio (título cardenalicio), título cardenalicio de la Iglesia Católica
 Catedral de San Bonifacio,  basílica católica y la catedral de Saint Boniface